Каппелло — фамилия:

 Каппелло, Бернардо (1498—1565) — итальянский поэт.
 Каппелло, Бианка (1548—1587) — жена герцога Флорентийского.
 Каппелло, Гвидо (1933—1996) — итальянский шахматист, национальный мастер с 1960 г.
 Каппелло, Джино (1920—1990) — итальянский футболист.
 Каппелло, Леонетто (1875—1942) — итальянский и французский художник.
 Каппелло, Пьерлуиджи (1967—2017) — итальянский поэт.

См. также 
 Капелло